Bagneux puede referirse a varias comunas de Francia:
 Bagneux (Aisne), en Aisne (Picardía).
 Bagneux (Allier), en Allier (Auvernia).
 Bagneux (Altos del Sena), en Altos del Sena (Isla de Francia).
 Bagneux (Indre), en Indre (Centro).
 Bagneux (Marne), en Marne (Champaña-Ardenas).
 Bagneux (Meurthe y Mosela), en Meurthe y Mosela (Lorena).